Katarzyna Potocka z domu Branicka (ur. 1781) – żona Stanisława Potockiego
 Katarzyna Potocka z domu Branicka (1825–1907) – arystokratka i działaczka społeczna